Сонк:
 Сонк, Весли (род. 1978) — бельгийский футболист.
 Сонк, Ларс (1870—1956) — финский архитектор, историк архитектуры.
 Сонк, Эмилия Язеповна (род. 1939) — заслуженный мастер спорта СССР по велоспорту.